Das Virginia Slims of Albuquerque 1990 war ein Tennisturnier der Damen in Albuquerque. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 6. bis 12. August 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Albuquerque